Nationale Evangelische Kirche steht für:
 Evangelische Nationalkirche von Beirut
 Nationale Evangelische Synode in Syrien und Libanon und zu ihr gehörende Kirchen:
 Nationale Evangelische Kirche Aleppo
 Nationale Evangelische Kirche Damaskus
 Nationale Evangelische Kirche Homs
 Nationale Evangelische Kirche Latakia
 Nationale Evangelische Kirche Tyros